kanteel
 Alexine Tinne (1835-1869)
 John Abraham Tinne (1807-1884)
 Tinne Rombouts
 Tinne Van der Straeten (1980), Vlaams politica